Waterschap De Peizer- en Eeldermaden
Peizer- en Eeldermaden (natuurgebied)